Femme fatale steht für:

 Femme fatale, eine verführerisch-gefährliche Frauenfigur in Kunst und Literatur

Musik
 Femme Fatale (Lied), Song (1966) von The Velvet Underground & Nico auf dem gleichnamigen Album von 1967
 Femme Fatale (Album), Studioalbum (2011) von Britney Spears
 Femme Fatale Tour, zum Album von Britney Spears, 2011

Medien
 Femme Fatale, Skulptur von Sarah Jackson, 1973
 Femme Fatale (2002), Erotikthriller von Brian de Palma
 Femme Fatales, eine US-Serie auf Cinemax (2011/12)